Tafea FC is een voetbalclub uit Port Vila op Vanuatu.

Tafea FC heeft een rijke historie. Zo werd de club sinds de oprichting van de Vanuatu Premia Divisen in 1994 tot en met 2008/09 onafgebroken kampioen. In het seizoen 2000/01 haalde club de finale van de Oceania Club Championship waarin het verloor van de Wollongong Wolves uit Australië.

Erelijst
 Vanuatu Premia Divisen
 Landskampioen (15x) in 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009

Internationale wedstrijden

Vanuatuaanse voetbalclub
Port Vila